Федору́к — поширене українське прізвище. Патронім від особового імені Федір.

Відомі носії 

 Федорук Андрій Васильович (1979—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федорук Андрій Михайлович (1968) — голова Донецької обласної ради 6-го скликання (2011—2014 рр.)
 Федорук Василь Васильович — український скульптор.
 Федорук Леонід Євгенович (1938, Вознесенськ — 2014) — український поет, заслужений діяч мистецтв України (1999).
 Федорук Микола Трохимович (1954) — колишній міський голова Чернівців, народний депутат України.
 Федорук Михайло Петрович — російський учений, доктор фізико-математичних наук (1999).
 Федорук Олександр Касянович (1939) — український мистецтвознавець, доктор мистецтвознавства (1996), професор (1996).
 Федорук Олександр Степанович — український уролог, доктор медичних наук (2001), професор.
 Федорук Олесь (1966) — український літературознавець, текстолог, дослідник творчості П.Куліша.
 Федорук Павло Іванович (1972—2013) — український науковець-кібернетик.
 Федорук Павло Лаврентійович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Федорук Сергій Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Федорук Сергій Харитонович (1947) — білоруський підприємець, політик, заслужений працівник промисловості Республіки Білорусь.
 Федорук Сільвія Ольга (1927—2012) — канадський онколог.
 Федорук Тодд (1979) — канадський хокеїст.
 Федорук Юрій Антонович (1921—1944) — український військовик, діяч ОУН, лицар Срібного хреста заслуги УПА.

Прізвища на -ук